Thalassochaetus är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Ax 1954. Thalassochaetus ingår i familjen Nerillidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Thalassochaetus